Felip V d'Espanya (Versalles, 1683 - Madrid, 1746), Rei d'Espanya (1700-46), Nàpols (1700-07), Sicília (1700-13) i duc de Milà (1700-06) 
 Felip V de França "el Llarg" (Lió, 1294 - Longchamps, 1322), comte de Borgonya (1315-22); regent de França i Navarra (1316) i rei (1316-22) 
 Felip V de Borgonya dit "el Prudent" (Valladolid, 1527 - l'Escorial, 1598), rei de Nàpols i Sicília (1554-98); de Castella i Lleó, València, Aragó i comte de Barcelona (1556-98); i rei de Portugal (1580 -98) 
 Felip V de Macedònia (237 aC-179 aC), rei de Macedònia
 Felip V de Girona (Madrid, 1968), Príncep de Girona